Черновская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Черновская волость (Варнавинский уезд) — в составе Костромской губернии
 Черновская волость (Сергачский уезд) — в составе Нижегородской губернии
 Черновская волость (Никольский уезд) — в составе Вологодской губернии
 Черновская волость (Новгородский уезд) — в составе Новгородской губернии
 Черновская волость (Оханский уезд) — в составе Пермской губернии
 Черновская волость (Бузулукский уезд) — в составе Самарской губернии
 Черновская волость — прежнее название Черновского сельского поселения в Ленинградской области